Omgång 3 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (OFC) var den tredje omgången av OFC:s kvalspel till fotbolls-VM 2018. Kvalet spelades mellan den 7 november 2016 och 5 september 2017.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Final

Anmärkningslista

Källor

Referenser

Oceaniska mästerskapet i fotboll
3